Hormisdas est un nom propre qui peut désigner :

Saints des Églises chrétiennes 
 Hormisdas († vers 420), ou Achéménide le Confesseur, noble perse réduit à la condition d'esclave sous Varan V, finalement martyr à Ahmadan sous Chapour IV ; célébré le 8 août en Occident et le 3 novembre (du calendrier julien) en Orient.
 Hormisdas († 523), 52 pape du  au  ; célébré le 6 août.

Voir aussi